Zhetikara kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Zhetiqara Aūdany, distrikt, Qostanaj, 
 Zhetiqara Qalasy, distrikt, Qostanaj, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar